El nombre Ramón Ortega puede referirse a varias personas:

Ramón Bautista Ortega —más conocido como Palito Ortega—, cantautor, actor, productor, director de cine y político argentino.
Ramón Ortega Quero, oboísta español.